Galilée (1564-1642) est le nom francisé du savant italien .

Toponymes 

 La Galilée est une région d’Israël, fréquemment citée dans les Évangiles.
 La mer de Galilée est un des noms du lac de Tibériade.
 Galilée, région de Ganymède.

Sciences 
Les termes suivants doivent leur nom au savant Galilée.
 En physique :
 un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel un objet isolé est soit immobile, soit en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel ;
 un canon galiléen, ou canon de Galilée, est un montage permettant d'illustrer la notion physique de quantité de mouvement.
 L'Institut Galilée est un pôle scientifique constitué de huit laboratoires de recherche, six formations d’ingénieurs et une école doctorale.
 La Haute École Galilée est une haute école bruxelloise. 
 Galilaei est un cratère lunaire.
  est un cratère martien.

Titres 

 La Vie de Galilée est une pièce de théâtre de Bertolt Brecht, mettant en scène Galileo Galilei face à ses choix éthiques.
 Galilée ou l'Amour de Dieu est un téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe sur un scénario de Claude Allègre et Jean-Claude Carrière d’après le livre Galilée de Claude Allègre.
 Galilée, le messager des étoiles est une monographie illustrée de Jean-Pierre Maury.
 Galileo, film italien sorti en 1968.

Autres 
 Galiléens est un terme un peu péjoratif utilisé au  pour désigner la mouvance à laquelle appartiennent les mouvements se révoltant contre l'empire Romain en Palestine, comme la Quatrième philosophie, les Zélotes, les Sicaires, et probablement les nazôréens, le mouvement créé par Jésus de Nazareth ;
 les éditions Galilée, maison d’édition française créée en 1971 ;
 en architecture, la galilée désigne l’avant-nef d’une église (il en existait une à l’abbaye de Cluny II) ;
 l’Empire de Galilée, nom donné, avant la Révolution, à la corporation des clercs des procureurs de la chambre des comptes ;
 Galilée est un croiseur de la Marine française.